Ле́дисмит () — город на востоке Южно-Африканской Республики, на территории провинции Квазулу-Натал. Административный центр района Утхукела.

Этимология 
Название города связано с именем жены сэра Гарри Смита, губернатора Капской колонии в 1847—1852 годах.

История 
Город был основан в 1850 году сразу после британской аннексии близлежащих земель. До этого с 1847 года здесь существовала республика Клип Ривер (Republic of Klip River), провозглашённая бурами. Епископ Джон Уильям Коленсо, посетивший эти места в 1854 году, описывал поселение как деревушку из 23 домов и населением в сто человек. В 1860 году, для защиты от набегов зулусов, был возведён форт.30 октября 1899 года в окрестностях Ледисмита состоялось одно из первых сражений Второй англо-бурской войны, закончившееся тяжёлым поражением британцев, вынужденных отступить в город. После этого началась 118-дневная осада города бурами.

Географическое положение и климат 
Город находится в западной части провинции, на берегах реки Клип (приток реки Тугела), на расстоянии приблизительно 120 километров к северо-западу от административного центра провинции Питермарицбурга. Абсолютная высота — 1046 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2001 года, население составляло 41 425 человек, из которых мужчины составляли 47,8 %, женщины — соответственно 52,2 %. Негры составляли 48,76 % от населения города; азиаты — 27,17 %; белые — 19,37 %; цветные — 4,7 %. Наиболее распространённые среди горожан языки — зулу (44,62 %), английский (37,97 %) и африканс (13,71 %).

Экономика и транспорт 
Город является центром пищевой промышленности.
Сообщение Ледисмита с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Также в окрестностях города расположен  (ICAO: FALY, IATA: LAY).

Достопримечательности 
В 1985 году в Ледисмите был открыт краеведческий музей, посвященный осаде города.

Примечания

Литература 
 

 

Города ЮАР